Писарра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 63 км². Население — 8990 человек (на 2010 год). Расстояние — 30 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги